Instituto de Química da Unicamp — da universidade brasileira Unicamp

IQ (banda) — banda britânica de rock progressivo

I.Q. (br: A Teoria do Amor; pt: O Génio do Amor) — filme de 1994 dirigido por Fred Schepisi

IQ and the Wealth of Nations — livro do académico finlandês Richard Lynn

Toyota iQ — modelo de automóvel

.iq — código TLD (ccTLD) na Internet para o Iraque

Quociente de inteligência (sigla em inglês: IQ)

Desambiguações de siglas